M46 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes  
 Char M46 Patton, un char d'assaut américain ;
 Madsen M46, un pistolet mitrailleur danois.

Sciences 
Astronomie
 M46, un amas ouvert riche situé dans la constellation de la poupe (constellation).

Médecine
 Autres spondylopathies inflammatoires, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Route serbe M46 reliant Ravni Gaj à Mrčajevci.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres